Чоколада може да се односи на: 

Чоколада, врста намирница.
Чоколада (филм), страни филм.
-{Chocolate (песма Кајли Миног)}-, песма Кајли Миног.
-{Chocolate (песма Сноу патрол)}-, песма Сноу патрол.
Чоколада (песма ВИС Идоли), песма ВИС Идоли.
Чоколада (албум), албум ВИС Идоли.
-{Hot chocolate}-, поп група.
Чоколада (кловн), кловн.